Валерий Высоцкий:
 Высоцкий, Валерий (1836—1907) — польский оперный певец и музыкальный педагог.
 Высоцкий, Валерий Михайлович (бывший Шляфман; род. 1964) — советский продюсер, работал коммерческим директором Игоря Талькова, получил известность как один из подозреваемых в убийстве Талькова.